José C. Paz (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
José C. Paz (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië